Het opnieuw afleggen van een examen
 Herexamen (televisieprogramma)